Wang Ying puede referirse a las siguientes personas:

 Wang Ying (n. 1984), practicante de taekwondo china.
 Wang Ying (n. 1988), jugadora de waterpolo china.
 Wang Ying (1913-1974), actriz china.